Cayo Marcio Fígulo puede referirse a las siguientes personas:

 Cayo Marcio Fígulo.— Cónsul de la Antigua Roma en los años 162 y 156 a. C.
 Cayo Marcio Fígulo (cónsul 64 a. C.).— Cónsul de la Antigua Roma en el año 64 a. C.
 Cayo Marcio Fígulo (jurista).— Jurista del siglo II a. C.